Desa Jambu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jambu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,34, long 110,05), 
 Desa Jambu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,49, long 109,06), 
 Desa Jambu (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Jambu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,08, long 112,78), 
 Desa Jambu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,52, long 110,69), 
 Desa Jambu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,75, long 112,14), 
 Desa Jambu (administrativ by i Indonesien, Nusa Tenggara Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar